Astanajapura kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Astanajapura (ort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Kecamatan Astanajapura, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Astanajapura, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar